El Bosque (Cile), comune del Cile della provincia di Santiago
El Bosque (Chiapas), comune del Messico nello stato del Chiapas
El Bosque (Spagna), comune spagnolo situato nella comunità autonoma dell'Andalusia